Rezultati Odprtega prvenstva Francije 1969 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Margaret Court je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Margaret Court (prvakinja)
  Billie Jean King (četrtfinale)
  Ann Jones (finale)
  Nancy Richey (polfinale)
  Julie Heldman (četrtfinale)
  Virginia Wade (drugi krog)
  Françoise Dürr (tretji krog)
  Kerry Melville (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Ženske posamično
1969